— род грибов порядка Мукоровые отдела Зигомицеты.  
 Pilobolus — американская труппа современного театра, основанная в 1971 году преподавателем Дартмутского колледжа Элисон Чейз и несколькими её студентами.